Супо́нєв () — російське прізвище, утворене від прізвиська Супонь, що може походити чи від супонь («ремінь для стягування кінців хомута», «супоня») чи від дієслова супониться («хмуритися»).

Відомі носії 
 Супонєв Авдій Миколайович (1770—1821) — російський державний діяч, дійсний статський радник, губернатор Владимирської губернії
 Супонєв Євген Кузьмич (1939—2008) — радянський і російський актор театру і кіно, батько С. Є. Супонєва
 Супонєв Сергій Євгенович (1963—2001) — радянський і російський телеведучий, керівник дирекції дитячих програм ОРТ
 Супонєв Федір Васильович (1927—1985) — радянський скульптор
Російські прізвища